Voglberg ist der Ortsname von

 Voglberg (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Voglberg (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:

 Fogelberg
 Vogelberg
 Vogelsberg